1 — дебютный студийный альбом шведской певицы Сары Ларссон, выпущенный в октябре 2014 года, на лейблах  и Universal Music Group.
Пластинка заняла первое место в шведских чартах.

Список композиций

Позиция в чартах

История релиза

Лидерство в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Швеции